Soline je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Župa dubrovačka, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 268 stanovnika.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji